Insam ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Insam (* 1951), italienischer Eishockeyspieler und -trainer
 Alex Insam (* 1997), italienischer Skispringer
 Ernst Insam (1927–2014), österreichischer Maler und Graphiker
 Evelyn Insam (* 1994), italienische Skispringerin
 Grita Insam (1939–2012), österreichische Galeristin
 Heribert Insam (* 1957), österreichischer Naturwissenschafter 
 Leo Insam (* 1975), italienischer Eishockeyspieler
 Luis Insam (1901–1950), italienischer Bildhauer
 Marco Insam (* 1989), italienischer Eishockeyspieler